Ел Југито има више значења:

 Ел Југито (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Југито (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику